Cowhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Cowhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire